AES steht für:

 Advanced Encryption Standard, symmetrisches Verschlüsselungsverfahren
 Adult Education Survey, Datenerhebung über die Beteiligung Erwachsener am Lebenslangen Lernen
 AES (Befehlssatzerweiterung), ermöglicht Prozessoren, AES-Verschlüsselung zu beschleunigen
 AES Corporation, US-Energieversorger
 AES-2006, spezielles Kernkraftwerk mit angepasstem Druckwasserreaktor
 AES-3 bzw. AES/EBU, Übertragungsverfahren für Audiodaten

 Alarmempfangsstelle, zentrale Einrichtungen
 Flughafen Ålesund auf der Insel Vigra, Norwegen, laut IATA-Flughafencode
 Alkoholentzugssyndrom, siehe Alkoholkrankheit #Alkoholentzugssyndrom

 American Eugenics Society
 Application-Environment-Services, siehe Graphics Environment Manager #Interner Aufbau
 Arbeitsgemeinschaft Evangelische Schülerinnen- und Schülerarbeit
 Atomemissionsspektrometrie, Methode zur Materialanalyse
 Audio Engineering Society, Berufsverband für Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmen im Bereich Audioübertragung und -entwicklung
 Augerelektronenspektroskopie, Methode zur Materialanalyse
Automated Export System, IT-gestütztes Ausfuhrverfahren des deutschen Zolls

Siehe auch:
 Aes grave (lateinisch für schweres Erz)

Abkürzung